James MacKinnon ist der Name folgender Personen:

* James Angus MacKinnon (1881–1958), kanadischer Politiker
 James Archibald Mackinnon (1841–1910), australischer Politiker
 James B. MacKinnon (geb. 1970), kanadischer Journalist, Redakteur und Buchautor
 James G. MacKinnon (* 1951), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler